Севим Дагделен (; род. , ) — германский политик курдского происхождения из Левой партии, депутат бундестага.

Биография 
Родилась в семье эмигрантов из Турции курдского происхождения. В 1997 году окончила школу и начала изучать право в Марбургском университете, в 2001—2002 годах — в Аделаидском университете, позднее — в Кёльнском университете.

В 1993—2001 годах являлась членом Комитета по делам молодежи Федерации демократических рабочих ассоциаций (FDA / DIDF). С февраля 2003 года — член Исполкома ФДРА. В марте 2005 года стала одним из основателей Федерации мигрантов в Германии.

Работала переводчиком. Сотрудничает с различными немецкими и турецкими СМИ.

В 2005 году избрана депутатом бундестага, одержав победу в одном из избирательных округов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Является членом Комитета по иностранным делам бундестага. Встречалась с Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне.

По её запросу, научный комитет германского парламента подтвердил нелегитимность подписанного в конце 2019 года соглашения об эксклюзивных экономических зонах между Турцией и правительством Сараджа в Ливии, которое, в нарушение международного морского права, игнорирует экономические зоны греческих островов и Кипра. После чего С. Дагделен заявила: «Любой, кто подобно президенту Турции нарушает международное право в регионе и агрессивной внешней политикой поддерживает исламистский терроризм в регионе, не может быть нашим партнёром»..

Еще в феврале 2022 года Дагделен критиковала сообщения западных спецслужб о неминуемом вторжении России в Украину в 2022 году. 18 февраля 2022 года выступила на демонстрации в Берлине под лозунгом «Безопасность для России — это безопасность для нашей страны», где она обвинила немецкие СМИ в распространении «небылиц американской разведки». После того, как произошло российское вторжение, Дагделен был среди соавторов заявления, возлагавшего в значительной мере ответственность за российское вторжение на Соединенные Штаты. В апреле 2022 года она похвалила немецких протестующих, выступавших против увеличения военных расходов Германии, и назвала «безумием» поставку вооружений Украине.

См. также 
 Делигёз, Экин
 Юсуф, Джемиле
 Озогуз, Айдан

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт Севим Дагделен
 Биография Севим Дагделен на сайте бундестага

Члены Партии демократического социализма
Члены бундестага Германии от Северного Рейна-Вестфалии
Коммунисты Германии
Женщины-политики Германии